Nåbo är ett efternamn. Den 31 december 2021 var 38 personer med efternamnet Nåbo folkbokförda i Sverige.

Personer med efternamnet Nåbo 

 Lisa Nåbo (född 1994), politiker
 Olle Nåbo (född 1956), orienterare

Referenser 

Svenska efternamn